osoby noszące nazwisko Stachowski:
 Amber Stachowski – amerykańska piłkarka wodna
 Antoni (Stachowski) – ukraiński biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, święty prawosławny
 Józef Stachowski (1913–1944) – polski poeta
 Mieczysław Stachowski (1900–1966) – polski inżynier leśnik, oficer rezerwy Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej
 Marek Stachowski (1936–2004) – polski kompozytor współczesny i pedagog
 Marek Stachowski (ur. 1957) – polski slawista i turkolog, etymolog, językoznawca historyczno-porównawczy
 Ryszard Stachowski – psycholog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, profesor zwyczajny
 Serhij Stachowski – tenisista ukraiński
 Stanisław Stachowski (1930–2021) – polski slawista i turkolog, językoznawca, badacz leksyki, leksykograf
 William Stachowski – amerykański polityk
 Władysław Stachowski (1887–1974) – regionalista, kolekcjoner, działacz społeczny

 Zobacz też
 
 Stachowska